Дондуа — фамилия.

 Дондуа, Арчил Карпезович (1929—2021) — советский и российский биолог, эмбриолог, профессор Санкт-Петербургского университета.
 Дондуа, Карпез Дариспанович (1891—1951) — филолог-кавказовед, заведующий кафедрой кавказской филологии, профессор Ленинградского университета.
 Дондуа, Сергей Леванович (1922—1999) — капитан флагмана советского российского пассажирского флота турбохода «Максим Горький». Герой Социалистического Труда.